Диадемовый сифака, или белолобый индри () — вид сифаки семейства индриевых, величиной с собаку средних размеров: длина туловища 52 см, хвоста 46,5 см, масса от 6 до 7,25 кг. Имеет длинный мех белого цвета, на шее и макушке головы окрашена чёрным. Передние и задние конечности окрашены в золотистый цвет, ступни чёрные.

Сифака живёт семейными группами по 2—5 особей, которая занимает территорию 20 га. Обитает в дождевых лесах Мадагаскара на севере от реки  до реки . Питается листьями, цветами и фруктами. Половая зрелость наступает в возрасте 2—3 года. Самка приносит потомство (1 детёныш) каждый год. Срок жизни 25—30 лет.

Жизнь в природе этого вида является недостаточно изученной, в неволе от них потомства получить не удалось.

Иногда выделяют три подвида:
 Propithecus diadema diadema
 Propithecus diadema marshi
 Propithecus diadema perrieri

Примечания 

Индриевые
Животные, описанные в 1832 году
Эндемики Мадагаскара
Млекопитающие Мадагаскара